Die Amphiesmenoptera sind ein Taxon der Insekten, bestehend aus den beiden Ordnungen Köcherfliegen (Trichoptera) und Schmetterlingen (Lepidoptera). Die Amphiesmenoptera sind eine Gruppe der Mecopteroida und stellen die Schwestergruppe zu den Antliophora dar.

Phylogenese 
Das Kladogramm zeigt die Verwandtschaften grafisch:

Die Amphiesmenoptera entwickelten sich vermutlich aus Formen, deren Fossilien der späten Trias und des frühen Jura als "Necrotauliidae" zusammengefasst werden (Die "Necrotauliidae" sind allerdings tatsächlich eine mit Sicherheit nicht monophyletische Sammelgruppe fossiler Arten, die andernorts nicht unterzubringen waren.). Vermutlich im Mesozoikum spalteten sie sich in die beiden heutigen Ordnungen der Köcherfliegen und Schmetterlinge.

Homologien 
Arten der beiden Ordnungen Köcherfliegen und Schmetterlinge weisen einige anatomische und molekularbiologische Homologien auf.

Anatomische Homologien 
 Einige Köcherfliegen (z. B. die afrikanische Art Pseudoleptocerus chirindensis) besitzen ähnlich beschuppte Flügel wie die meisten Schmetterlinge. Die meisten Köcherfliegen tragen zwar keine Schuppen auf ihren Flügeln, sondern Haare, welche aber Homologien zu den Schmetterlingsschuppen erkennen lassen.

 Die Flügeläderung der Schmetterlinge und Köcherfliegen entspricht sich, lässt viele Homologien erkennen.

 Vertreter dieser beiden Insektenordnungen produzieren Seidensekrete über ihre Labialdrüsen oder müssen das Seidensekret mit ihren larvalen Mundwerkzeugen bearbeiten.

Genetische Homologien 
 Weibchen beider Ordnungen sind meist heterogamet, d. h., sie tragen meist Geschlechtschromosomen.

 Das Serpin-2-Gen ist bei Schmetterlingen und Köcherfliegen gut vergleichbar, was auf eine hohe Konservierung des Gens und eine engere Verwandtschaft der beiden Ordnungen der Köcherfliegen und Schmetterlinge schließen lässt.

Einzelnachweise 

Fluginsekten
Pterygota